Pontificio puede referirse a:

 Academias Pontificias
 Constitución pontificia
 Curia pontificia
 Derecho pontificio
 Rescripto pontificio
 Universidad Pontificia